Novik  è una parola russa che può avere vari significati.
Termine storico russo che indica un adolescente proveniente da una famiglia nobile (boiardi o cosacchi). Il termine era utilizzato nel XVI, XVII e XVIII secolo.
Novik (corvetta 1856), una corvetta con 11 cannoni operante con la marina imperiale russa dal 1856 al 14 settembre 1863.
Novik (incrociatore), un incrociatore protetto della marina imperiale russa in servizio tra il 1899 ed il 1905. Dopo la guerra russo giapponese, entrò in servizio con la marina del Sol Levante con il nome di Suzuya. Demolito nel 1913.
Novik (cacciatorpediniere), un cacciatorpediniere della marina imperiale russa entrato in servizio nel 1913. Dopo la rivoluzione bolscevica, prestò servizio con la marina sovietica con il nome di Yakov Sverdlov (cacciatorpediniere), intitolato allo scrittore omonimo. Affondato per l'urto con una mina nel 1941.
Novik (fregata), una fregata multiruolo della marina russa. La costruzione iniziò nel 1997, ma il programma relativo fu cancellato nel 2005. Rinominata Borodino, ne è previsto il completamento come nave da addestramento.

Novik si può anche riferire ad un cognome.
Aleksandr Novik, un calciatore bielorusso.
Anton Novik, un judoka bielorusso.
Naomi Novik, una scrittrice statunitense.
Mary Novik, una scrittrice canadese.